Korsakow (wiss. translit. Korsakov) ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Borissowitsch Korsakow (1946–1991), russischer Violinist
 Alexander Michailowitsch Dondukow-Korsakow (1820–1893), russischer Fürst und Staatsmann
 Alexander Michailowitsch Rimski-Korsakow (1753–1840), russischer General der Koalitionskriege
 Alexander Korsakow (Politiker) (* 1950), russischer Politiker
 Dmitri Alexandrowitsch Korsakow (1843–1919), russischer Historiker
 Georgi Michailowitsch Rimski-Korsakow (1901–1965), russischer Komponist
 Michail Semjonowitsch Korsakow (1826–1871), russischer Staatsmann, Ataman der Transbaikaliescher Kosaken
 Nikolai Andrejewitsch Rimski-Korsakow (1844–1908), russischer Komponist
 Semjon Nikolajewitsch Korsakow (1787–1853), russischer Homöopath
 

Korsakow steht für:
 Korsakow (Stadt), russische Stadt auf der Insel Sachalin
 Kurzbezeichnung des Korsakow-Syndroms
 Korsakow-System, Computer-Programm zur Erstellung von nicht-linearen, filmische Erzählungen

Siehe auch:
 Korsakov (Roman), Roman von Éric Fottorino aus dem Jahr 2004
 Korsakoff
 Korsakowa
 Korsakowo
 Kosakow